Pääjärvi bezeichnet mehrere Seen in Finnland:

 Pääjärvi (Karstula), See in der Gemeinde Karstula (Mittelfinnland)
 Pääjärvi (Lammi), See in den Gemeinden Hämeenlinna und Hämeenkoski (Häme, Päijät-Häme)

Pääjärvi bezeichnet außerdem:

 finnischer Name für Pjaosero, See in der Republik Karelien

Pääjärvi ist der Familienname folgender Personen:

 Magnus Pääjärvi-Svensson (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler